Barck ist der Familienname folgender Personen:

 Karlheinz Barck (1934–2012), deutscher Romanist
 Lothar Barck (1880–1957), deutscher Jurist und Ministerialrat
 Maximilian Barck (1962–2013), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Simone Barck (1944–2007), deutsche Historikerin und Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch:

 Barc
 Bark